Seyfer ist der Familienname folgender Personen:
 Conrat Seyfer (vor 1489–nach 1493), deutscher Bildhauer und Baumeister
 Hans Seyfer (um 1460–1509), deutscher Bildhauer
 Lenhart Seyfer, deutscher Bildhauer, Glocken- und Büchsengießer

Siehe auch:
 Seifer
 Seiffer
 Seyffer
 Seyfert